François Sabatier peut désigner :
 François Sabatier, dit Sabatier-Ungher (1818-1891), mécène, critique d'art et traducteur français ;
 François Sabatier (1945), musicologue français.

Voir aussi :